Жупановице могу бити:

 Жупановице (Јиндрихув Храдец), насељено мјесто у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република
 Жупановице (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република